Кабаченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Кабаченко, Александр Петрович (род. 1960) — украинский военный дирижёр, композитор, аранжировщик. Заслуженный деятель искусств Украины.
 Кабаченко, Виктор Петрович (1955—2009) — советский и украинский оператор игрового и документального кино.
 Кабаченко, Владимир Викторович (род. 1987) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.